Kratzenberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Damian Kratzenberg (1878–1946), luxemburgischer Kollaborateur
 Ernst Kratzenberg (1896–1984), deutscher Konteradmiral
 Hans Kratzenberg (* 1867; † nach 1932), deutscher Landwirt und Politiker (DVP, DB)
 Jürgen Kratzenberg (* 1944), deutscher Komponist, Songwriter und Autor

Kratzenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kratzenberg (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kratzenberg (Kassel), Bergrücken in der Stadt Kassel
 Kratzenberg (Venedigergruppe), Gipfel im Bezirk Lienz

Siehe auch:
 Katzenberg